Фаша (Италия) ()
 Фаша (Португалия) ()